Olmstead ist der Familienname folgender Personen:
 Aaron Olmsted (1753–1806), amerikanischer Kapitän und Mitinvestor des Connecticut Western Reserve
 Albert T. Olmstead (1880–1945), amerikanischer Assyriologe und Orientalist
 Bert Olmstead (1926–2015), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 C. Michelle Olmstead (* 1969), US-amerikanische Astronomin
 Evan Olmstead (* 1991), kanadischer Rugby-Union-Spieler
 Gertrude Olmstead (1897–1975), US-amerikanische Stummfilmschauspielerin
 Matt Olmstead US-amerikanischer Autor und Fernsehproduzent
 Richard Olmstead (* 1951), amerikanischer Botaniker
 Robert Olmstead (* 1954), amerikanischer Schriftsteller
 Charles Hyde Olmsted (1798–1878), Sohn von Aaron Olmstead, Initiator der Ox-Cart Bibliothek

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Olmstead (Arkansas)
 Olmstead (Kentucky)
 Olmstead (Utah)

Himmelskörper
 (3287) Olmstead, nach C. Michelle Olmstead benannter Asteroid

Siehe auch:
 Olmsted